«10 шагов к успеху» () — американская комедийная драма 2006 года, режиссёра и сценариста Бреда Силберлинга с Морганом Фриманом и Пас Вега в главных ролях.

Компания ClickStar, основанная Морганом Фриманом и Лори Мак-Крири, сделала фильм доступным в цифровом варианте 15 декабря 2006 года, через четырнадцать дней после выхода в кинотеатрах.

Сюжет 
Из-за сложившихся обстоятельств два незнакомца - актёр (Фримен), готовившийся к предстоящей роли и кассир (Вега), которая пробивает товары на кассе для тех, у кого «не больше 10 продуктов», катаются по Лос-Анджелесу и говорят о жизни и о многих важных вещах.

В ролях 
 Морган Фриман — Актёр
 Пас Вега — Скарлетт
 Кумар Паллана — Ли
 Джона Хилл — Друг Актёра
 Энн Дудек — Лорейн
 Бобби Каннавале — Бобби
 Джим Парсонс — Регистратор в Строительной компании
 Дэнни Де Вито — Большой Ди
 Реа Перлман — Жена Большого Ди

Музыка 
 «Rose» — Martin Blasick
 «Latin Thugs» — Cypress Hill
 «Las Isabeles» — Mariachi Sol de Mexico
 «Cancion Villista» — Ixya Herrera & Xocoyotzin Herrera
 «Colorin Colorao» — Jesus Alejandro «El Niño»
 «Las Perlitas» — Mariachi Aguila Real
 «Con Tu Amor Y Pasion» — Sergio Cardenas
 «I’ve Got The World On A String» — Martin Blasick
 «La Receta» — Kemo the Blaxican (song at car wash)
 «It’s Me Jody» — Herbert Stothart
 «En Este Varrio» — Delinquent Habits featuring Ozomatli
 «Al Pasar la Barca» — Paz Vega and Morgan Freeman
 «Duncan» — Paul Simon
 «Let The Horn Blow» — Delinquent Habits

Кассовые сборы 
Фильм был показан только в пятнадцати театрах и заработал $ 35 929 в первые выходные. Общие кассовые сборы составили $83,291.. Фильм собрал $ 1 315 931 в международном прокате и $ 486 895 долларов в родной стране Вега в Испании.

Критика 
Критическая реакция на фильм была неоднозначной, с общей похвалой за работу двух главных действующих лиц. У фильма был рейтинг одобрения 63 %, основанный на 59 обзорах, собранных Rotten Tomatoes.

«10 шагов к успеху» — американский комедийно-драматический фильм 2006 года, который, по словам Джонатана Розенбаума из Chicago Reader, «Дружеская демонстрация того, как два харизматичных актёра и расслабленный сценарист-режиссёр (Брэд Силберлинг) могут сделать хороший фильм практически из ничего.»

Дессон Томсон из The Washington Post считает, что фильм — это «естественный, но неудавшийся эксперимент о приятной встрече в стиле независимых фильмов».

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы Брэда Сильберлинга
Фильмы США 2006 года
Комедийно-драматические фильмы США
Фильмы об актёрах
Фильмы о Лос-Анджелесе